Albert Wolff (beeldhouwer) (1814–1892), Duits beeldhouwer
 Albert Wolff (dirigent) (1884–1970), Frans dirigent en componist
 Albert Wolff (journalist) (1835–1891), Frans-Duits journalist
 Albert Wolff (schermer) (1906–1989), Frans-Amerikaans schermer